NGC 5729 ist eine 12,6 mag helle Spiralgalaxie vom Hubble-Typ Sb im Sternbild Waage auf der Ekliptik, die schätzungsweise 80 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist.

Das Objekt wurde am 4. Februar 1786 von Wilhelm Herschel mit einem 18,7-Zoll-Spiegelteleskop entdeckt, der sie dabei mit „vF, cL, iE nearly in the meridian“ beschrieb.Bei seinen Beobachtungen mit einem 18-Zoll-Spiegelteleskop im Jahr 1847 notierte John Herschel „F, pL, pmE, gbM; with an appearance of resolvability, arising as I imagine from a few small stars accidentally on it, as I hardly think it can be reckoned a cluster in the sense of class VI. Re-examined working list. It is III.508. VI.8 does not exist in the space assigned to it in the catalogue“ und „F, pL, gbM, irregular oval, resolvable, 2.5′ by 2′. If this be not VI.8, there is no other near the place. (NB it does not agree with the description of that cluster in my Father's catalogue, which states it to be 8′ or 9′ in diameter; rich, very compressed. The star 26 x Virginis, by which it splace is there determined, is a mistake for 577 of Mayer's catalogue“.

Weblinks

Einzelnachweise